Чешский этап FIA WTCC 2009 — шестой этап сезона 2009, проведённый на Masaryk Circuit рядом с чешским городом Брно в третий уик-энд июня 2009 года. Этап-2009 — 4-й этап WTCC в Чехии.

Общая информация 
Продолжают свою удачную серию на чешском автодроме пилоты BMW. В квалификации пилоты на баварской технике занимают первые три позииции, после чего выигрывают обе гонки. Второй сезон подряд первая гонка покоряется Алессандро Занарди, а во втором заезде свою дебютную победу в чемпионате мира одерживает Серхио Эрнандес.

Лидеры сезона из SEAT Sport финишируют на 3-й и 5-й позициях (Тарквини) и на 8-й и 2-й (Мюллер). Помимо них на подиум удаётся подняться и другому пилоту SEAT — Монтейру финиширует 3-м во втором заезде.

Вновь неудачно выступают пилоты Chevrolet, занося себе в актив лишь 12-е и 13-е место во втором заезде, добытые усилиями Хаффа и Ларини.

Звание лучшего частника по итогам этапа завоёвывает Феликс Портейро, выигравший оба заезда в этом классе в рамках этапа.

Оба быстрейших круга на счету пилотов BMW.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:18.719

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечание:Фарфус, Меню, Ларини, д`Асте, Чолак и Поульсен отправлены в конец стартового поля за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брно № 11Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брно № 13Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брно № 15

Гонка 2

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Чехия
Моторные виды спорта
Июнь 2009 года
2009